Marie Gonzagová nebo Marie z Mantovy (29. července 1609 – 14. srpna 1660) byla italská princezna zrodu Gonzaga. Během nezletilosti svého syna v letech 1637 až 1647 byla mantovskou regentkou a v letech 1612 až 1660 byla vládnoucí panovnicí vévodství Montferrat.

Život 
Marie byla nejstarším a jediným přeživším potomkem Františka IV. Gonzagy, vévody z Mantovy a Montferratu a Markéty Savojské, dcery Karla Emanuela I. Savojského a Kateřiny Michaely Španělské.

Její otec zemřel ve 26 letech v roce 1612, když jí byly teprve tři roky, a jeho následníky se stali jeho dva bratři, kteří neměli potomky. To udělalo z Marie a jejího manžela Karla z Nevers v roce 1627 dědice dvou vévodství. Marie už byla od roku 1612 vévodkyní z Montferratu. To vedlo k válce o dědictví mantovské.
Výsledkem bylo, že po smrti jejího manžela Karla v roce 1631, se stal jeho otec Karel novým mantovským vévodou až do své smrti v roce 1637.

Marie a Karel měli dvě děti:

 Karel III. Gonzaga (31. října 1629 – 14. srpna 1665), vévoda z Mantovy a Montferratu, ⚭ 1649 Isabella Klára Tyrolská (12. srpna 1629 – 24. února 1685)
 Eleonora Magdalena Gonzagová (18. listopadu 1630 – 6. prosince 1686), ⚭ 1651 Ferdinand III. Habsburský (13. července 1608 – 2. dubna 1657), císař římský, král český, uherský a chorvatský, markrabě moravský

Marie vykonávala mantovské regentství jménem svého syna po dobu deseti let, do roku 1647.
Zemřela v roce 1660, ve věku 51 let.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 29. července
Narození v roce 1609
Úmrtí 14. srpna
Úmrtí v roce 1660
Narození v Mantově
Úmrtí v Mantově
Gonzagové
Markrabata z Montferratu
Regenti
Ženy